Aono bezeichnet:
 ein Lehen: Aono (Han)

Aono ist der Familienname folgender Personen:
 Chiho Aono (* 1974), japanische Keramikerin
 Daisuke Aono (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Ryō Aono (* 1990), japanischer Snowboardfahrer
 Sō Aono (* 1943), japanischer Schriftsteller
 Aono Suekichi (1890–1961), japanischer Schriftsteller
 Takeshi Aono (* 1936), japanischer Synchronsprecher